Trst je lahko:

 Trst, mesto v Italiji
 navadni trst (trstičevje), močvirska ali vodna rastlina Phragmites australis
 Trst, slovenski film
 Hotel Trst na Bledu
 Trst je naš, slovenski film

Glej tudi

 Trsat